Alexander der Nederlanden is de naam van twee prinsen in de 19e eeuw, te weten:

 Alexander van Oranje-Nassau (1818-1848), zoon van koning Willem II
 Alexander van Oranje-Nassau (1851-1884), zoon van koning Willem III